Adam Svoboda (né le  à Brno en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque — mort le  à Pardubice) est un gardien de but professionnel tchèque de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie 
Adam Svoboda commence sa carrière professionnelle en 1995 en jouant dans le championnat Élite tchèque, l'Extraliga. Il joue alors pour le club de sa ville natale, le HC Kometa Brno. La saison suivante, il rejoint le HC Sparta Prague, son club descendant en division inférieure (1.liga). Avec le Sparta, il connaît la Coupe d'Europe.

Après deux saisons avec le Sparta, il rejoint le HC IPB Pojišťovna Pardubice avec qui il jouera quasi exclusivement jusqu'en 2004 : en 1998-1999, il joue treize matchs avec Havlickuv Brod en 1.liga.

À la suite de la saison 2003-2004, il décide de tenter sa chance en Allemagne dans la Deutsche Eishockey-Liga avec l'équipe des Nürnberg Ice Tigers. Après une cinquantaine de matchs dans la DEL, l'équipe finit à la troisième place mais Svoboda choisit tout de même de quitter le club. La saison suivante, il connaît trois championnats différents jouant en Russie avec le Lada Togliatti de la Superliga, en Suède dans l'Elitserien sous le maillot de Timrå IK et enfin sous son maillot habituel de Pardubice.

Il commence la saison avec Pardubice puis rejoint après six matchs l'équipe du HC Slavia Prague.En 2008, il remporte le championnat avec le Slavia.

Au niveau international, Adam Svoboda joue pour la première fois avec la République tchèque en 1996 à l'occasion du championnat d'Europe junior. À cette occasion, il est élu meilleur gardien du tournoi. Par la suite, il porte le maillot national lors du Championnat du monde junior en 1997, puis du Championnat du monde en 2005 où il est médaillé d'or, en 2006 ou il remporte l'argent, et en 2007.

Il prend sa retraite en 2017 puis devient entraîneur des gardiens du HC Dynamo Pardubice pour la saison 2018-2019.

Il se suicide en .

Statistiques 
 
| 1996-1997 || HC Sparta Prague || EHL || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,00 || 92,0 ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,67 || 89,3 ||  || 2
|-
|1996-1997 || HC Sparta Prague || Extraliga || 28 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,36 || 88,2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || HC IPB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 15 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,17 || 91,4 ||  || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 1,76 || 93,8 ||  || 0
|-
| 1998-1999 || HC IPB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 16 ||  ||  ||  || 927 || 35 || 2,20 || 91,8 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || HC Havlíčkův Brod || 1. liga ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4,58 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || HC IPB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 39 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,05 || 90,1 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || HC IPB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 46 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,52 || 92,2 ||  || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 20,00 || 57,1 ||  || 0
|-
| 2001-2002 || HC IPB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 40 ||  ||  ||  ||  || 95 || 2,44 || 92,5 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || HC ČSOB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 49 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,04 || 93,3 ||  || 4 || 19 ||  ||  ||  ||  || 2,26 || 93,3 ||  || 0
|-
| 2003-2004 || HC Moeller Pardubice || Extraliga || 46 || 30 || 10 || 6 ||  || 89 || 1,93 || 93,0 || 5 || 6 || 7 ||  ||  ||  ||  || 3,43 || 89,3 ||  || 2
|-
| 2004-2005 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL || 47 ||  ||  ||  ||  || 110 || 2,40 || 90,7 || 5 || 27 || 5 ||  ||  ||  ||  || 3,80 || 84,5 ||  || 2
|-
| 2005-2006 || Lada Togliatti || Superliga || 14 ||  ||  ||  || 713 || 27 || 2,35 || 88,5 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Timrå IK || Elitserien || 18 ||  ||  ||  ||  || 43 || 2,35 || 89,9 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || HC Moeller Pardubice || Extraliga || 8 || 3 || 5 || 0 || 446 || 16 || 2,15 || 93,2 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || HC Moeller Pardubice || Extraliga || 3 || 2 || 1 || 0 || 184 || 3 || 0,98 || 96,7 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || HC Slavia Prague || Extraliga || 25 || 15 || 10 || 0 ||  || 68 || 2,84 || 90,9 || 0 || 16 || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,23 || 91,1 ||  || 0
|-
| 2007-2008 || HC Slavia Prague || Extraliga || 44 || 29 || 15 || 0 ||  || 104 || 2,35 || 92,0 || 6 || 14 || 19 ||  ||  ||  ||  || 2,22 || 93,0 ||  || 0
|-
| 2008-2009 || HC Slavia Prague || LdC || 4 || 3 || 1 || 0 ||  || 15 || 3,75 || 86,6 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || HC Slavia Prague || Extraliga || 25 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,86 || 91,2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Avangard Omsk || KHL || 8 || 2 || 6 || 0 || 444 || 26 || 3,51 || 89,0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL || 8 || 2 || 4 || 0 || 446 || 26 || 3,49 || 87,3 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || HC Chrudim || 1.liga || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,48 || 91,2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || HC Eaton Pardubice || Extraliga || 25 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,53 || 91,7 || 1 || 4 || 2 ||  ||  || 90 ||  || 1,33 || 96,0 ||  || 0
|-
| 2011 || HC Plzeň 1929 || TE || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,22 || 91,5 || 1 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 2,12 || 92,1 ||  || 0
|-
| 2011-2012 || HC Plzeň 1929 || Extraliga || 39 || 22 || 17 || 0 ||  || 99 || 2,71 || 91,4 || 1 || 16 || 9 ||  ||  ||  ||  || 2,80 || 91,6 ||  || 2
|-
| 2012 || HC Škoda Plzeň || TE || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,45 || 88,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 4 ||  ||  ||  || 221 ||  || 4,07 || 90,3 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || HC Škoda Plzeň || Extraliga || 17 || 10 || 7 || 0 || 939 || 42 || 2,68 || 92,2 || 0 || 6 || 1 ||  ||  || 20 || 0 || 0,00 || 100,0 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 4 ||  ||  ||  || 226 ||  || 3,98 || 89,3 ||  || 30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || HC Slavia Prague || Extraliga || 8 || 3 || 5 || 0 || 351 || 15 || 2,56 || 90,0 || 0 || 2 || 1 ||  ||  || 60 || 3 || 3,00 || 90,0 || 0 || 2 
|-
| 2014-2015 || HC Slavia Prague || Extraliga || 23 || 4 || 19 || 0 || 902 || 62 || 4,12 || 87,0 || 0 || 41 || 3 ||  ||  ||  ||  || 3,86 || 86,9 ||  || 
|-
| 2015-2016 || Mountfield HK || Extraliga || 15 || 5 || 10 || 0 || 756 || 37 || 2,94 || 89,4 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Litoměřice || 1.liga || 5 || 1 || 4 || 0 || 292 || 19 || 3,90 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 21 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,86 || 93,1 || 4 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,08 || 88,7 ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1978
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Brno
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Timrå IK
Joueur du HC Brno
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HC Plzeň
Champion du monde de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Hradec Králové
Décès à 41 ans
Suicide par pendaison
Suicide en Tchéquie
Décès en mai 2019
Décès à Pardubice